Национальная лига может относиться к следующему:

В спорте 
В бейсболе
 Национальная лига (бейсбол) — одна из двух лиг, составляющих Главную лигу бейсбола в США и Канаде.
В хоккее
 Английская национальная хоккейная лига — английская профессиональная хоккейная лига.
 Британская национальная лига — с 1996 по 2005 год вторая по значимости британская профессиональная хоккейная лига.
 Национальная хоккейная лига — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные команды США и Канады.
 Швейцарская национальная лига — главная швейцарская хоккейная лига.
 Шотландская национальная лига — шотландская хоккейная лига.
В футболе
 Национальная футбольная лига (Австралия) — с 1977 по 2004 год высший дивизион чемпионата Австралии.
 Футбольная Национальная Лига — организация, входящая в структуру Российского футбольного союза.
 Национальная лига — лига в системе футбольных лиг Англии. Состоит из трёх лиг:
 Национальная лига,
 Национальная лига Север,
 Национальная лига Юг.
 Эровнули лига ( — Национальная лига) — высший дивизион чемпионата Грузии.
 Эровнули лига 2 — второй по значимости дивизион.

В американском футболе
 Национальная футбольная лига — профессиональная лига американского футбола в США.
В баскетболе
 Национальная баскетбольная лига (Китай) — китайская полупрофессиональная баскетбольная мужская лига.
 Национальная баскетбольная лига Литвы — второй по значимости дивизион чемпионата Литвы по баскетболу.
 Национальная баскетбольная лига — с 1937 по 1949 год северо-американская профессиональная баскетбольная лига/
В киберспорте
 Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига

В политике 
 Национальная лига за демократию — политическая партия Мьянмы, основанная 27 сентября 1988 года.
  — в 1893—1928 годах польская политическая партия, созданная в рамках национально-демократического течения.